Ви́ктор Бо́ндарев:
 Бондарев, Виктор Константинович (род. 1961) — советский и российский футболист.
 Бондарев, Виктор Леонидович (род. 1958) — шахтёр, Герой Украины.
 Бондарев, Виктор Николаевич (род. 1959) — генерал-полковник, Герой России, Главнокомандующий ВКС России (2015—2017).